Мортен Россен (; род. ) — датский аккордеонист.

Ученик признанной главы датской аккордеонной школы Жанетт Дюремосе. С десятилетнего возраста солист Датского ансамбля аккордеонистов (). Лауреат ряда международных конкурсов, в том числе серебряный призёр Чемпионата мира среди аккордеонистов (1990). В 1992 г. вместе с Симфоническим оркестром Датского радио аккомпанировал копенгагенскому концерту Лучано Паваротти перед 60.000 слушателей. Участвовал в записи альбома Свена Эрика Вернера «Этюды танго» (1994), в 1993 г. выпустил собственный первый альбом с произведениями Вернера, Бронислава Казимежа Пшибыльского, Пера Нёргора и Владислава Золотарёва.

Ссылки 
 Henry Doktorski CD Review: Morten Rossen // The Free-Reed Review

Аккордеонисты Дании